Чемпионат Украины по футболу 2012 года среди любительских команд () — 16-й чемпионат Украины среди любителей.

Участники 
В этом Чемпионате принимали участие 18 украинских любительских команды:

К моменту завершения группового этапа чемпионата, часть команд подала заявки в ПФЛ на получение профессионального статуса и право принимать участие в чемпионате Украины 2012/13 среди команд второй лиги. Лицензирование в ПФЛ прошли следующие клубы: 
 «Жемчужина» (Ялта)
 «СКА» (Одесса)
Указанные клубы получили статус профессиональных, тем самым автоматически были исключены из розыгрыша данного чемпионата после группового турнира.

Групповой турнир

Группа 1

Лучший бомбардир

Группа 2

Лучший бомбардир

Группа 3

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат АЛФУ

Любительский чемпионат Украины по футболу
Футбол на Украине в 2012 году